1. etape af PostNord Danmark Rundt 2021 var en 175,3 km lang flad etape, der blev kørt den 10. august 2021. Den startede i Struer og sluttede med tre omgange på en rundstrækning i centrum af Esbjerg, inden rytterne kørte over målstregen ved Esbjerg Kunstmuseum og Musikhuset Esbjerg. Der var i alt 349 højdemeter.

Den hollandske sprinter Dylan Groenewegen fra  vandt etapen, og henviste Mark Cavendish () og Giacomo Nizzolo () til anden- og tredjepladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

01
Sport i Struer
Sport i Esbjerg